Corinthians ist die Kurzbezeichnung für:
 Corinthian FC, berühmter englischer Amateurfußballverein zwischen 1882 und 1939
 Corinthians São Paulo, brasilianischer Profifußballverein („Sport Club Corinthians Paulista“)
 SC Corinthians Alagoano, brasilianischer Profifußballverein  („Sport Club Corinthians Alagoano“)